Никола́й Блино́в:
 Блинов, Николай Васильевич (1929—2015) — советский и российский историк, профессор ТГУ и РУДН.
 Блинов, Николай Иванович (1881—1905) — русский студент, убитый при попытке остановить еврейский погром.
 
 Блинов, Николай Михайлович (род. 1938) — учёный-социолог и деятель образования, генерал-полковник таможенной службы.